Crawford je lahko:
 Alexander Crawford, mornar
 Thomas Crawford (kapitan)
 William Crawford (častnik)
 John Wilson Crawford, general
 George Oswald Crawford, britanski general
 Henry Nevay Crawford, britanski general
 John Scott Crawford, britanski general
 Kenneth Noel Crawford, britanski general